Джон Фэрбэрн ():

*  (1794—1864) — журналист и политический деятель Капской колонии начала XIX века.
 Фэрбэрн, Джон (род. 1983) — канадский скелетонист.